Satara kan syfta på följande platser:

Indien 

 Shirāla, ort, Maharashtra, 
 Satara, ort, Maharashtra, Satara Division, 
 Sātāra (underdistrikt), Maharashtra, 
 Ashta (ort i Indien, Maharashtra), 

Robotskapade Indienförgreningar